HD 36395 ou Gliese 205 est une naine rouge de type spectral M1.5, elle est située dans la constellation d'Orion à 18.45 années-lumière de la Terre.

Caractéristiques de HD 36395 
HD 36395 est une étoile singulière avec un mouvement propre élevé, elle se déplace à 8.56 km/s dans la Voie lactée. HD 36395 est une naine rouge chaude (pour une naine rouge), sa température varie de  à , elle est aussi très riche en métaux, son taux de métallicité est de [M/H]=+1.0 et son taux de fer/hydrogène est de [Fe/H]=+0.6. Elle est l'étoile avec la plus grande métallicité du catalogue de Cayrel de Strobel. Son rayon est de 0.594 rayon solaire et sa masse est d'environ 0.556 masse solaire

Système planétaire de HD 36395 
En 2019, deux candidats ont été identifiés par le Very Large Télescope grâce à la méthode des vitesses radiales

Articles connexes 

 Naine rouge

 Métallicité

 Méthode des vitesses radiales

Références 

Étoile de type spectral M
Objet du catalogue Henry Draper
Objet du catalogue Hipparcos
Objet du catalogue SAO
Objet du catalogue Tycho
Objet du catalogue 2MASS
Objet du catalogue Gliese-Jahreiss
Objet du catalogue IRAS
Objet du catalogue Gaia
Objet du catalogue LHS
Objet du catalogue LFT
Objet du catalogue LTT
Objet du catalogue PPM
Objet du catalogue USNO
Objet du catalogue WISE